Любичич — фамилия. Известные носители:
 Любичич, Деян (род. 1997) — австрийский футболист.
 Любичич, Иван (род. 1979) — хорватский теннисист.
 Любичич, Крешо (род. 1988) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Хайдук» (Сплит).
 Любичич, Марин (род. 1988) — хорватский футболист, полузащитник.
 Любичич, Никола (1916—2005) — югославский военачальник, участник Народно-освободительной войны Югославии,